Jahnstadion (Ratyzbona)
 Jahnstadion (Mönchengladbach)